По́чеп — самісінький краєчок чогось.

 Почеп — місто, Брянська область, Росія
 Почеп — селище, Тверська область, Росія

Див. також 
 Карданний почіп

Примітки